Ararat může být:
 Ararat – hora v Turecku v Arménské vysočině
 Ararat (Austrálie) – město v australském státě Victoria
 Ararat (město v Arménii) – město v Arménii
 Ararat (provincie) – administrativní část Arménie s centrem ve městě Artašat
 Plošina Ararat – náhorní plošina na hranicích Turecka a Arménie, část Arménské vysočiny
 FC Ararat Jerevan – arménský fotbalový klub